Bauerreiß ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Bauerreiß (1908–1975), deutscher Politiker (CSU) 
 Romuald Bauerreiß (1893–1971), deutscher römisch-katholischer Theologe, Historiker, Autor, Bibliothekar und Mitglied der Benediktiner-Abtei St. Bonifaz (München)